Wilhelm Köster oder Wilhelm Koester ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Köster (Bankier) (Wilhelm August Hyppolyt Köster; 1854–1902/1903), deutscher Bankier und Konsul 
 Wilhelm Köster (Architekt) (1860–1946), deutscher Architekt 
 Wilhelm Köster (Politiker) (1869–nach 1930), deutscher Politiker (DVP), MdL Freistaat Lippe
 Wilhelm Köster (Entomologe) (auch Wilhelm Koester; 1869–1936), deutscher Arzt und Entomologe 
 Wilhelm Köster (Diplomat) (Wilhelm Dietrich Helmut Roland Köster; 1883–1935), deutscher Jurist und Diplomat 
 Wilhelm Koester (Theologe, 1890) (1890–1971), deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Wilhelm Köster (Maler) (1899–1981), deutscher Maler und Grafiker 
 Wilhelm Köster (Theologe, 1906) (1906–1985), deutscher Jesuit und Theologe